

Боєво — село в Смолянській області, входить до складу общини Рудозем

Боєво — село в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства